Гаври́лов, Никола́й Ива́нович:
 Гаврилов, Николай Иванович (1857—после 1917) — русский генерал-лейтенант.
 Гаврилов, Николай Иванович (1862 — после 1917) — вице-губернатор Тобольской губернии, действительный статский советник.
 Гаврилов, Николай Иванович (1892—1966) — советский химик, профессор, лауреат Сталинской премии.